Die Football League Third Division 1997/98 war die sechste Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 40. Viertligaspielzeit insgesamt.

Die drei bestplatzierten Vereine Notts County, Macclesfield Town und Lincoln City stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben ermittelten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger. Hierbei setzte sich der Colchester United durch.

Doncaster Rovers stieg als Tabellenletzter in die Football Conference ab und wurde in der folgenden Saison durch den Meister der Football Conference, Halifax Town ersetzt.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1997/98
Fußballsaison 1997/98